Ministerstwo Gospodarki (Polska)
 Ministerstwo Gospodarki (Białoruś)
 Ministerstwo Gospodarki (Izrael)
 Ministerstwo Gospodarki i Energii Niemiec
 Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (Japonia)

Zobacz też 
 Ministerstwo Gospodarki i Pracy